Оз, ОЗ, Oz:

 Оз — кантон во Франции, департамент Жер.
 Оз — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Оз — коммуна во Франции, департамент Жер.
 Оз — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Оз — пехотная бригада специальных операций Армии обороны Израиля.
 Оз — форма рельефа, узкий вал естественного происхождения
 Страна Оз — волшебная страна в книге «Удивительный волшебник из страны Оз» американского писателя Лаймена Баума.
 Оз - питомец Фишль из Genshin Impact

См. также 
 ОЗ — сокращённое наименование журнала «Отечественные записки».
 ОЗ — сокращённое наименование отряда заграждения (до июля 1943 года).
 
 ОЗ-1 — инженерный боеприпас советского производства для подготовки оборонительных позиций взрывным методом.
 
 .oz — псевдо-домен верхнего уровня.